

Cinema 
 The Phantom – film del 1916 diretto da Charles Giblyn
 The Phantom – film del 1931 diretto da Alan James
 The Phantom – serial cinematografico del 1943
 The Phantom – film del 1996 diretto da Simon Wincer

Altro 
 The Phantom – miniserie televisiva del 2010
 Uomo mascherato (The Phantom) – personaggio dei fumetti creato da Lee Falk
 The Phantom – album di Duke Pearson e Bobby Hutcherson del 1968

Pagine correlate 
 Phantom
 The Phantoms